Follow That Dream (film)
Follow That Dream (popgroep)
Follow That Dream (lied), een nummer van Elvis Presley